Змагання з плавання на дистанції 50 метрів на спині серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 5 серпня (попередні запливи і півфінали) і 6 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 5 серпня о 09:30.

Півфінали
Початок півфіналів о 17:42.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Фінал відбувся о 18:49.

Примітки 

50 метрів на спині (жінки)